Weinberg steht für:

 Weinberg, landwirtschaftlich genutzte Anbaufläche im Weinbau

 Weinberg (Familienname) – Liste von Namensträgern

Weinberg ist der Name folgender geographischen und astronomischen Objekte:

Ortsteile in Deutschland:
 Weinberg (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Weinberg (Aurach), Ortsteil von Aurach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Weinberg (Bad Birnbach), Ortsteil von Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weinberg (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil von Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Weinberg (Bogen), Ortsteil von Bogen (Stadt), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weinberg (Deggendorf), Ortsteil von Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Weinberg (Dietersburg), Ortsteil von Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weinberg (Duggendorf), Ortsteil von Duggendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Weinberg (Eggenfelden), Ortsteil von Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weinberg (Flieden), Ortsteil von Flieden, Landkreis Fulda, Hessen
 Weinberg (Gerzen), Ortsteil von Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern
 Weinberg (Gunzenhausen), Ortsteil von Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Weinberg (Hausen), Ortsteil von Hausen (Niederbayern), Landkreis Kelheim, Bayern
 Weinberg (Hunderdorf), Ortsteil von Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weinberg (Kassel) in der kreisfreien Stadt Kassel, Hessen
 Weinberg (Kirchham), Ortsteil von Kirchham (Landkreis Passau), Landkreis Passau, Bayern
 Weinberg (Ludwigsfelde), Wohnplatz der Stadt Ludwigsfelde, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Weinberg (Malching), Ortsteil von Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Weinberg (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil von Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weinberg (Marklkofen), Ortsteil von Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Weinberg (Obertaufkirchen), Ortsteil von Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Weinberg (Ortenburg), Ortsteil von Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Weinberg (Rotthalmünster), Ortsteil von Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Weinberg (Seeon-Seebruck), Ortsteil von Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weinberg (Stephanskirchen), Ortsteil von Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weinberg (Taching am See), Ortsteil von Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weinberg (Taufkirchen), Ortsteil von Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Weinberg (Weißenohe), Ortsteil von Weißenohe, Landkreis Forchheim, Bayern
 Weinberg (Winzer), Ortsteil von Winzer (Niederbayern), Landkreis Deggendorf, Bayern

Gemeindeteile und Orte in Österreich:
 Weinberg (Gemeinde Inzenhof), Ortsteil von Inzenhof, Bezirk Güssing, Burgenland
 Weinberg im Burgenland, Ortschaft von Wiesfleck, Bezirk Oberwart, Burgenland

 Weinberg (Gemeinde Dellach), Ortschaft von Dellach im Drautal, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Weinberg (Gemeinde Sankt Paul im Lavanttal), Katastralgemeinde von Sankt Paul im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Weinberg (Gemeinde Sittersdorf), Ortschaft von Sittersdorf, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Weinberg (Gemeinde Völkermarkt), Katastralgemeinde im Bezirk Völkermarkt, Kärnten

 Weinberg (Gemeinde Grafenegg), Ortsteil von Grafenegg, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Weinberg (Gemeinde Maria Laach), Katastralgemeinde am Jauerling, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Weinberg (Gemeinde Pitten), Ort von Pitten, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Weinberg (Gemeinde Purgstall), Ortschaft von Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Weinberg (Gemeinde St. Pantaleon-Erla), Ortsteil von St. Pantaleon-Erla, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

 Weinberg (Gemeinde Eggelsberg), Ortschaft in Eggelsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Weinberg (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft in Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Weinberg (Gemeinden Kefermarkt, Lasberg), Ort von Kefermarkt und Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Weinberg (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Weinberg (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft von Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Weinberg (Gemeinde Ohlsdorf), Ortschaft von Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Weinberg (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Weinberg (Gemeinde Prambachkirchen), Ortschaft von Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Weinberg (Gemeinde Sankt Florian), Ort von Sankt Florian am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Weinberg (Gemeinde Schalchen), Katastralgemeinde von Schalchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Weinberg (Gemeinde Schlüßlberg), Ort und Katastralgemeinde von Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Weinberg (Gemeinde Wippenham), Ortschaft von Wippenham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

 Weinberg (Gemeinde Seekirchen), Ort bei Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

 Weinberg an der Raab, Katastralgemeinde von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Weinberg (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Katastralgemeinde von Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Weinberg (Gemeinde Floing), Ortsteil von Floing, Bezirk Weiz, Steiermark 
 Weinberg (Gemeinde Riegersburg), Ortsteil von Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Weinberg (Gemeinde Sankt Anna), Ortsteil der Gemeinde Sankt Anna am Aigen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Weinberg (Gemeinde Weinitzen), Rotte in der Gemeinde Weinitzen, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Orte in der Schweiz:
 Vinadi, Kanton Graubünden (deutscher Name)
 Weinberg (Winterthur), Quartier von Winterthur, Kanton Zürich

Orte in Tschechien
 Vinohrádky (Branišovice) (Weinberg), Ortslage von Branišovice, Okres Brno-venkov

Baulichkeiten::
 mehrere Burgen oder Schlösser, siehe Burg Weinberg
 Café Weinberg, historisches Gaststättengebäude in Dresden, Sachsen

Berge, Erhebungen, Gegenden::
 Weinberg (Eifel) (553,9 m), bei Kerpen (Eifel), Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Weinberg (Ramsberg) (ca. 474 m), bei Ramsberg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Weinberg (Bühlertann) (ca. 445 m), Bergsporn über Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weinberg (Siehdichfür) (ca. 440 m), Bergsporn über Siehdichfür, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weinberg (Dankmarshausen) (254,9 m), in Dankmarshausen, Wartburgkreis, Thüringen
 Weinberg (Goslar) (223,4 m), bei Hahndorf (Goslar), Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Weinberg (Nette) (219 m), bei Nette (Bockenem), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Weinberg (Artern/Unstrut) (190,8 m), in Artern/Unstrut, Kyffhäuserkreis, Thüringen; mit Jüngkens Aussichtsturm
 Weinberg (Düdelsheim) (189,2 m), in Düdelsheim (Büdingen), Wetteraukreis, Hessen; mit Aussichtsturm Düdelsheim
 Weinberg (Kassel) (ca. 180 m), in der kreisfreien Stadt Kassel, Hessen
 Weinberg (Mainaschaff) (144 m) bei Mainaschaff, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Weinberg (Großmühlingen) (111 m), bei Großmühlingen, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Weinberg (Groß Fredenwalde) (111 m), bei Groß Fredenwalde, Brandenburg
 Weinberg (Glienick) (88 m), bei Glienick (Zossen), Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Weinberg (Perleberg) (83 m), bei Perleberg, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Weinberg (Gräbendorf) (71,2 m), bei Heidesee-Gräbendorf, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Weinberg (Storkow) (69,3 m), in Storkow (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg; siehe Binnendüne Waltersberge
 Weinberg (Arendsee) (66 m), bei Arendsee (Altmark), Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Weinberg (Klein Kreutz) (62,8 m), bei Klein Kreutz, in kreisfreier Stadt Brandenburg an der Havel, Brandenburg
 Weinberg (Michendorf) (61,0 m) bei Michendorf, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Weinberg (Königs Wusterhausen) (53,6 m), in Königs Wusterhausen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Weinberg (Fahrland) (39,4 m), bei Fahrland, Ortsteil von Potsdam, Brandenburg

 Weinberg (Flensburg), naturbelassenes Gebiet bei Flensburg, Schleswig-Holstein
 Weinberg bei Hünfeld, Naturschutzgebiet bei Hünfeld, Landkreis Fulda, Hessen; siehe Rößberg (Großenbach)
 Weinberg (Naturschutzgebiet, Kalldorf), Naturschutzgebiet bei Kalldorf (Kalletal), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Der Weinberg bei Perleberg, Naturschutzgebiet am Weinberg (Perleberg), Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Weinberg bei Ründeroth, Naturschutzgebiet bei Ründeroth (Engelskirchen), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Weinberg (Wusterhausen/Dosse), bei Wusterhausen/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

sowie:
 (6036) Weinberg, Asteroid des Hauptgürtels

Weinberg, Weiteres:
 Weinberg (Unternehmen), Unternehmen der Süßwarenindustrie
 Weinberg (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie von 2015

Siehe auch:
 Weinberge
 Am Weinberg
 Weinbergwinkel, Physik
 Weinsberg, Weihenberg, Wienberg, Weinburg
 Winzerberg (Potsdam)
 Wainberg, Wijnberg, Veynberg
 Hoher Weinberg